Pawel Winogradow ist der Name folgender Personen:

* Pawel Gawrilowitsch Winogradow (1854–1925), russischer Historiker 
 Pawel Wladimirowitsch Winogradow (* 1953), russischer Kosmonaut